Vincent Bachet (né le  à Saint-Maurice en Val-de-Marne) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il débute au club de Dammarie-les-Lys avant de rejoindre la Champagne où il commence sa carrière en 1996 avec l'équipe du Hockey Club de Reims en ligue Élite. La saison suivante, il rejoint les Buccaneers de Des Moines en USHL, ligue junior nord-américaine. Revenu en France, il rejoint l'équipe de Caen pour deux saisons.
En 2000, il revient à Reims, avant de rejoindre les Gothiques d'Amiens pour l'exercice 2002-2003.

Carrière internationale 
Il est défenseur et international A. Il compte 269 sélections. Il a participé avec l'équipe de France de hockey sur glace aux compétitions suivantes :
Championnat du monde junior
1996 - championnat B
1997 - championnat B
1998 - championnat B

Championnat du monde
2000 - 15 place
2001 - 20 place ( de division 1, groupe A)
2002 - 19 place ( de division 1, groupe A)
2003 - 18 place ( de division 1, groupe B)
2004 - 16 place
2005 - 20 place ( de division 1, groupe B)
2006 - 20 place ( de division 1, groupe A)
2007 - 18 place ( de division 1, groupe A)

Jeux olympiques d'hiver
2002 à Salt Lake City () - 14 place
Il a également participé aux matchs de qualification pour les jeux de 2002 et pour ceux de 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Hockey Club de Reims||Élite|| 29 || 2 || 0 || 2 || 2 || 9 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
|1997-1998||Buccaneers de Des Moines||USHL || 44 || 3 || 6 || 9 || 14 || 11 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|1998-1999 ||Drakkars de Caen ||Élite|| 32 || 2 || 9 || 11 || 8 || 16 || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Drakkars de Caen || Élite || 41 || 2 || 10 || 12 || 17 || 33 || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Hockey Club de Reims || Élite || 27 || 3 || 7 || 10 || || 11 || 2 || 5 || 7 || 
|-
|2001-2002||Hockey Club de Reims || Élite || || 7 || 7 || 14 || || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Gothiques d'Amiens || Super 16 || 35 || 9 || 10 || 19 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Gothiques d'Amiens || Super 16 || 26 || 3 || 6 || 9 || 26 || 10 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
|2004-2005 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 26 || 6 || 10 || 16 || 18 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2005-2006 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus || 24 || 3 || 9 || 12 || 36 || 10 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2006-2007 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 24 || 2 || 10 || 12 || 22 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2007-2008 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 22 || 6 || 7 || 13 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2008-2009 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 21 || 7 || 13 || 20 || 42|| - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 18 || 2 || 5 || 7 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2010-2011 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 26|| 7|| 6|| 13|| 22|| 9|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
|2011-2012 ||Gothiques d'Amiens||Ligue Magnus|| 23|| 1|| 4|| 5|| 8|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26|| 3|| 5|| 8|| 16|| 5|| 1|| 0||1 || 4
|-
|2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 22|| 0|| 1|| 1|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4

|1996 ||  || Championnat d'Europe junior B || 5 || 4 || 0 || 4 || 4 ||
|-
|1996 ||  || Championnat du monde junior B || 5 || 0 || 0 || 0 ||8 ||
|-
|1997 ||  || Championnat du monde junior B|| 7 || 1 || 1 || 2 || 4 ||
|-
|1998|| ||Championnat du monde junior B || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 ||
|-
||2000 ||  || Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || -1
|-
|2001 ||  ||Tournoi pré-olympique|| 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0
|-
|2001 ||  ||Championnat du monde D1|| 5 || 1 || 4 || 5 || 4 || +3
|-
|2002 || || Jeux Olympiques|| 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || +1
|-
|2002 ||  ||Championnat du monde D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || +5
|-
|2003 || ||Championnat du monde D1|| 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || +4
|-
|2004 ||  ||Championnat du monde|| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
|-
|2005 ||  ||Tournoi pré-olympique|| 6 || 2 || 0 || 2 || 6 || +6
|-
|2005 ||  ||Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 || +2
|-
|2006 ||  ||Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || +2 
|-
|2007||  ||Championnat du monde D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 || +4

Trophées et honneurs personnels 
Champion de France: 2002 (Phénix de Reims) et 2004 (Gothiques d'Amiens)
 Nommé meilleur défenseur du tournoi Championnat du monde de hockey sur glace 2007 Division I, groupe A.

Ligue Magnus
 2010 : sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français.

Références 
 

Naissance en avril 1978
Naissance à Saint-Maurice (Val-de-Marne)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club de Caen
Défenseur de hockey sur glace